Watkins se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles James Watkins
 T.P. Watkins